Christopher Wray peut faire référence à :
 Christopher Wray, juge anglais ;
 Christopher A. Wray, avocat américain.

Voir aussi